Das Mauritius Olympic Committee wurde 1971 gegründet und im Jahr darauf vom Internationalen Olympischen Komitee aufgenommen.

Medaillenbilanz 
Bislang konnte ein mauritischer Sportler eine olympische Medaille erkämpfen.

Medaillengewinner 
 Bruno Julie – Boxen
 Peking 2008: Bantamgewicht (bis 54 kg), Männer

!Medaillengewinner
Mauritius